Tribu Barzani, dans la région du Kurdistan irakien

Patronyme

Barzani (en kurde : Barzanî (بارزانی)) est un nom de famille dérivé du nom de la ville irakienne de Barzan, située dans le Kurdistan irakien. Il est surtout porté par des Kurdes.

Il est notamment porté par :
 Ahmed Barzani (1896-1969), leader kurde et homme politique irakien, frère de Mustafa Barzani (voir ci-dessous) ;
 Asenath Barzani (1590-1670), érudite judéo-kurde ;
 , écrivain irakien ;
  (1944-1987), homme politique kurdo-irakien ;
 Masrour Barzani (né en 1969), homme politique kurdo-irakien ;
 Massoud Barzani (né en 1946), leader kurde et homme d'État irakien, fils de Mustafa Barzani (voir ci-dessous) ;
  (1926-1947), militant sioniste d'origine kurdo-irakienne, membre du Lehi ;
 Mustafa Barzani (1903-1979), leader kurde, principal chef du mouvement national kurde d'Irak au , père de Massoud Barzani (voir ci-dessus) ;
 Netchirvan Barzani (né en 1966), homme politique irakien ;
 , militaire et homme d'affaires kurdo-irakien.

Notes et références